Списки игроков на чемпионат мира по регби 2015 года, состоящие из 31 регбиста, были переданы в распоряжение IRB от имени каждой команды-участника до 31 августа 2015 года. В дальнейшем, игроки могли быть выведены из состава команды из-за травмы и заменены на других игроков, но не могли быть возвращёны в состав после осуществления замены (без проведения ещё одной замены). Все изменения составов игроков должны были происходить минимум за 48 часов до начала предстоящего матча. Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом чемпионата мира. Внутри списка позиций игроки расположены в алфавитном порядке. Всего на турнир с учётом травмированных было заявлено 620 спортсменов. Регбисты приведены в списке по включению в состав на день начала финального турнира (18 сентября 2015 года) и по мере их включения в заявку в случае замены травмированных игроков. Игроки приведены в алфавитном порядке согласно их игровым ролям. Возраст спортсменов также приведён по состоянию на 18 сентября 2015 года. В списке указан последний клуб, с которым представленный регбист имел профессиональный или полупрофессиональный контракт на эту дату.

Самым молодым игроком первенства стал полузащитник схватки сборной Грузии , ставший на тот момент также самым юным игроком за всю историю чемпионатов мира (18 лет 11 месяцев 4 дня). Самым возрастным игроком — замок сборной ЮАР . Самой юной командой турнира стала сборная Англии, чей средний возраст составил 26,2 лет. Самой старшей оказалась команда Тонга (29,4 года). Для фланкера сборной Италии Мауро Бергамаско этот турнир стал пятым чемпионатом мира, в котором игрок принял участие, тем самым он повторил рекорд самоанца Брайана Лимы по максимальному числу участий в розыгрышах Кубка Уэбба Эллиса. Наибольшим опытом по числу встреч на чемпионатах мира обладал капитан сборной Новой Зеландии Ричи Маккоу — 16 матчей.

Больше всего регбистов на турнире представляли клубы «Хагуарес» и «Глазго Уорриорз» (по 21 игроку). Больше всего включённых в состав сборных спортсменов выступали в чемпионатах Франции и Англии (121 и 103 игрока, соответственно), в частности сборные Англии и Франции целиком состояли из игроков, выступающих в клубах своей страны. Наименьшее число представителей домашнего чемпионата было отмечено у сборной Тонга — 1 игрок.

Группа А

Австралия
Итог:  завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Новой Зеландии

Состав был предоставлен 21 августа 2015 года. 29 сентября Сэм Картер и Джеймс Хансон заменили в составе Уилла Скелтона и Уиклифа Палу, получивших травму во время матча с командой Уругвая.

Средний вес игроков команды: 101 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Англия 
Итог: 3-е место в группе

Состав был предоставлен 27 августа 2015 года. 28 сентября Ник Истер заменил в составе Билли Вуниполу, получившего травму во время матча с командой Уэльса.

Средний вес игроков команды: 103 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Уругвай
Итог: 5-е место в группе

Состав был предоставлен 30 августа 2015 года.

Средний вес игроков команды: 96 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Уэльс
Итог: выбыла в четвертьфинале, проиграв команде ЮАР

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года. Сборной Уэльса было произведено наибольшее число изменений в заявке на турнире. 8 сентября после тестового матча с командой Италии Майк Филлипс и Эли Уолкер заменили в составе  и Ли Халфпенни, получивших травму. 14 сентября Росс Мориарти заменил в составе Эли Уолкера, получившего травму на тренировке. 21 сентября Тайлер Морган заменил в составе Кори Аллена, получившего травму во время стартового матча с командой Уругвая. 28 сентября Джеймс Хук и Гарет Энском заменили в составе Халлама Эймоса и Скотта Уильямса, получивших травму во время матча с командой Англии. 11 октября Эли Уолкер вновь был включён в заявку, заменив в составе Лиама Уильямса, получившего травму во время матча с командой Австралии.

Средний вес игроков команды: 106 кг.

Источник:IRB, Barclay, BBC.

Фиджи 
Итог: 4-е место в группе

Состав был предоставлен 21 августа 2015 года. 25 сентября Тимоки Нагуса заменил в составе Ваисеа Наякалеву, получившего травму во время матча с командой Австралии. Спустя два дня 27 сентября Таниэла Корои заменил в составе Исеи Колати, получившего травму в том же матче.

Средний вес игроков команды: 102 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Группа B

Самоа
Итог: 4-е место в группе

Состав был предоставлен 11 августа 2015 года. 24 августа Фаифили Леваве заменил в составе получившего травму . 11 сентября Сенсус Джонстон заменил в составе получившего травму .

Средний вес игроков команды: 105 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

США
Итог: 5-е место в группе

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года. 3 сентября Мэтт Трувиль заменил в составе , получившего травму на тренировке.

Средний вес игроков команды: 103 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Шотландия
Итог: выбыла в четвертьфинале, проиграв команде Австралии

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года. 14 сентября Кевин Брайс заменил в составе , выбывшего из-за травмы. 29 сентября Блэр Коуэн заменил в составе получившего травму Гранта Гилкриста.

Средний вес игроков команды: 104 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

ЮАР
Итог:  завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Аргентины

Состав был предоставлен 28 августа 2015 года. 27 сентября Ян Серфонтейн заменил в составе получившего во время игры с командой Самоа травму Жана де Вилье.

Средний вес игроков команды: 105 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Япония
Итог: 3-е место в группе

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года.

Средний вес игроков команды: 100 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Группа C

Аргентина
Итог: заняла 4-е место на турнире, уступив в матче за третье место команде ЮАР

Состав был предоставлен 17 августа 2015 года. 15 октября Хуан Фигальо заменил в составе Науэля Тетаса Чапарро, получившего травму на тренировке. 30 октября Сантьяго Гарсия Ботта заменил в составе Маркоса Аерсу, получившего травму на тренировке.

Средний вес игроков команды: 100 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Грузия
Итог: 3-е место в группе

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года. 29 сентября Антон Пеикришвили заменил в составе Давита Кубриашвили, получившего травму во время матча с командой Аргентины.

Средний вес игроков команды: 102 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Намибия
Итог: 5-е место в группе

Состав был предоставлен 27 августа 2015 года.

Средний вес игроков команды: 102 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Новая Зеландия
Итог:  чемпион (3-й титул)

Состав был предоставлен 30 августа 2015 года. 10 октября Джо Муди заменил в составе Тони Вудкока, получившего травму во время игры с командой Тонга. 29 октября Ману Паулиаси заменил в составе Уайатта Крокетта, получившего травму во время игры с командой Франции.

Средний вес игроков команды: 105 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Тонга
Итог: 4-е место в группе

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года.

Средний вес игроков команды: 105 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Группа D

Ирландия
Итог: выбыла в четвертьфинале, проиграв команде Аргентины

Состав был предоставлен 31 августа 2015 года. 12 октября Рис Раддок заменил в составе Питера О’Махоуни, получившего травму во время матча с командой Франции. День спустя 13 октября Майк Маккарти заменил в составе капитана команды Пола О’Коннелла, получившего в том же матче. 17 октября Айзек Босс заменил в составе Джареда Пэйна, получившего травму во время матча с командой Румынии.

Средний вес игроков команды: 104 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Италия
Итог: 3-е место в группе

Состав был предоставлен 24 августа 2015 года. 1 сентября Симоне Фаваро заменил в составе , выбывшего из-за травмы. 10 сентября Энрико Баккин заменил в составе , выбывшего из-за травмы. 21 сентября Микеле Висентин заменил в составе Андреа Мази, получившего травму во время стартового матча с командой Франции. 5 октября Альберто Де Марки и Андреа Ловотти заменили в составе Мартина Кастроджованни и Микеле Риццо, выбывших из-за травмы.

Средний вес игроков команды: 103 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Канада
Итог: 5-е место в группе

Состав был предоставлен 26 августа 2015 года. 24 сентября Джеймс Притчард заменил в составе Лиама Андервуда, получившего травму во время стартового матча с командой Ирландии. 28 сентября Пэт Парфри заменил в составе Коннора Брейда, получившего травму во время матча с командой Италии.

Средний вес игроков команды: 101 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Румыния
Итог: 4-е место в группе

Состав был предоставлен 25 августа 2015 года. 29 сентября Влад Нистор заменил в составе Овидиу Тоницу, получившего травму во время матча с командой Ирландии.

Средний вес игроков команды: 102 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Франция
Итог: выбыла в четвертьфинале, проиграв команде Новой Зеландии

Состав был предоставлен 23 августа 2015 года. 20 сентября Реми Гроссо заменил в составе Йоанна Юже, получившего травму во время стартового матча с командой Италии.

Средний вес игроков команды: 105 кг.

Источник: IRB, Barclay, BBC.

Примечания 

Чемпионат мира по регби 2015